Открытый чемпионат Австрии 2012 — 68-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Кицбюэле, Австрия, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2012 году турнир прошёл с 22 по 28 июля.

Первым сеянным в одиночном турнире был Филипп Кольшрайбер (№ 22 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Робин Хасе второй год подряд выигрывает кицбюэльский турнир.
 Филипп Кольшрайбер уступает свой 1й финал в сезоне и 3й за карьеру на соревнованиях основного тура ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Франтишек Чермак выигрывает 2й титул в сезоне и 28й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Юлиан Ноул выигрывает 1й титул в сезоне и 14й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Австрии среди мужчин
 Мировой тур ATP 2012
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Австрия
Теннис
Июль 2012 года
2012